Министър-председателят на Естония (на естонски: Eesti peaminister) е глава на правителството в страната. Назначава се от президента на страната, а мандатът му е безсрочен. Неговото седалище е в Талин, Естония.

Министър-председатели на Естония